Sagrado Corazón steht für:

 Sagrado Corazón (Santistevan), Ortschaft in der Provinz Obispo Santistevan, Bolivien
 Universidad del Sagrado Corazón, Universität in San Juan (Puerto Rico)